Cosa Nostra ( für unsere Sache) steht für:

 Cosa Nostra, die originäre sizilianische Mafia

 Cosa Nostra (Band), eine schwedische Punkband
 Cosa Nostra – Erzfeind des FBI, US-amerikanischer Spielfilm von Don Medford (1967)
 Cosa Nostra (mexikanische Band), psychedelische Rockband aus Mexiko der 1970er Jahre
 Amerikanische Cosa Nostra, der amerikanische Ableger der originären sizilianischen Mafia 
 The Cosa Nostra Klub, französische Industrie-Metal-Band
 eine ehemalige Ultrà-Gruppierung des TSV 1860 München